Catherine Allégret (née en 1946), actrice française, fille d'Yves Allégret ;
 Élie Allégret (1865-1940), pasteur protestant, père de Marc et Yves Allégret ;
 Émile Allegret (1907-1990), résistant français ;
 Jacques Allégret (1930-2004), urbaniste français ;
 Marc Allégret (1900-1973), réalisateur français, frère d'Yves Allégret ;
 Yves Allégret (1905-1987), réalisateur français, frère de Marc Allégret.

Voir aussi 
 Alegret (fl. 1145), troubadour gascon